Toponímia:
 Murray (Iowa)
 Murray (Kentucky)
 Murray (Nebraska)
 Murray (Utah)
 Murray City, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Murray Hill, barri de l'illa de Manhattan a New York 
 Murray Hill (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky 
 Comtat de Murray, diversos indrets
 Conca del Murray-Darling, gran conca hidrogràfica que drena una setena part d'Austràlia (Oceania)
 Riu Murray, riu d'Austràlia
 Lake Murray of Richland, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Personatges:
 Prenom:
 Murray (Sly Cooper), personatge fictici que apareix en la saga de videojocs Sly Cooper 
 Murray Bookchin (Nova York, 1921 - Burlington, 2006), historiador, professor universitari, investigador, ideòleg i activista ecologista nord-americà, fundador de l'ecologia social i un dels capdavanters del moviment ecologista
 Murray Gell-Mann (Nova York, 1929), físic nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1969 
 Murray Perahia (Nova York, 1947), pianista i director d'orquestra nord-americà 
 Murray Rose (Nairn, Regne Unit, 1939), nedador australià guanyador de sis medalles olímpiques 
 Murray Rothbard (1926 - 1995), economista, historiador, teòric polític, anarquista i llibertari estatunidenc de l'escola austríaca d'economia
 F. Murray Abraham (Pittsburgh, 1939), actor estatunidenc 
 Cognom:
 Andrew Murray (1987, Glasgow, Escòcia), tennista 
 Bill Murray (1950, Wilmette, Illinois), actor estatunidenc 
 Chad Michael Murray (1981, Buffalo, Nova York), actor estatunidenc 
 Clive Murray (1990), jugador de futbol de Grenada 
 Colin Murray (1977), presentador de ràdio i televisió 
 Dave Murray, nascut com a David Michael Murray (1956, Edmonton, Londres), guitarrista 
 David Murray pilot de Fórmula 1 escocès
 Derek Murray, presentador esportiu 
 George Murray Smith (1824, Londres - 1901, Byfleet, Surrey), editor anglès fundador de The Cornhill Magazine 
 Henry Murray (Nova York, 1893 - 1988), psicòleg nord-americà 
 Harold James Ruthven Murray (1868 – 1955), historiador dels escacs 
 Jaime Murray
 Lamond Murray (1973, Pasadena, Califòrnia), jugador de bàsquet 
 Joseph Edward Murray (Milford, 1919), cirurgià i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1990.
 Margaret Murray (Calcuta, Índia, 1863 - 1963), antropòloga britànica 
 Neil Murray (1950, Edimburg, Escòcia), baixista britànic conegut per actuar amb Whitesnake i Blaçk Sabbath
 Nicholas Murray Butler (Elizabeth, Nova Jersey, 1862 - Nova York, 1947), polític estatunidenc, guanyador del Premi Nobel de la Pau de 1931